Niemcy:
 Laudenbach – dzielnica Großalmerode
 Laudenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Laudenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg

Osoby:
 Philippe Laudenbach – francuski aktor

Zobacz też:
 Lautenbach